Carlo Antonio Lodovico Bellardi (1741–1826), un botaniste italien
 Luigi Bellardi (1818-1889), un zoologiste italien

Homonymie de patronyme